Deadlock (band), een Duitse band
 Deadlock (situatie), een situatie
 Deadlock (film), een film uit 2021